Vorimholz bezeichnet:
 Dorf der Gemeinde Grossaffoltern, 1967 eingemeindet
 Aussensiedlung der Gemeinde Limpach BE